Skaryszew – jurydyka Warszawy
 Skaryszew – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
 Skaryszew – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim

Zobacz też 
 Skaryszew-Kamion